

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Bodzanów – miasto w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bodzanów 
 Bodzanów – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Biskupice 
 Bodzanów – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Głuchołazy

Zobacz też 
 Bodzanowo
 Budzanów